Abbandono – in religione è la disposizione dell'anima a donarsi completamente a Dio
 Abbandono – nel diritto è un modo di perdita della proprietà
 Abbandono – nelle assicurazioni è un istituto giuridico contrattuale
 Abbandono – in psicologia è uno stato psicologico conseguente al lasciare o essere lasciati da una persona
 Abbandono – negli scacchi è la resa di un giocatore che ritiene, o si rende conto, di non avere più chance né di vittoria né di pareggio
 Abbandono – film girato da Mario Mattoli nel 1940
 Abbandono (Abandoned) – episodio della seconda stagione di Lost

Pagine correlate 
 L'abbandono

Altri progetti